R76 – strada regionale R30 tra Orkney e Bothaville – Bethlehem (Sudafrica)